Ågård eller Aagaard kan henvise til flere stednavne i Danmark:

 Ågård (Gørlev Sogn) – et ejerlav og en landbrugsejendom i Gørlev Sogn, Kalundborg Kommune
 Ågård (Kettrup Sogn) er en herregård i Kettrup Sogn, Jammerbugt Kommune
 Ågård (Øster Starup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Øster Starup Sogn, Vejle Kommune

 Sydslevig
 Ågård (Sydslesvig) – en bebyggelse i det vestlige Angel i Sydslesvig